El término Pasión y poder puede referirse:

a Pasión y poder, una telenovela de 1988;
a Pasión y poder, una telenovela de 2015.